Roseanne steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Rosanna (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 Roseanne (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom

Siehe auch:
 Rosanna (Begriffsklärung)
 Rosana